Mycoenterolobium är ett släkte av svampar. Mycoenterolobium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoenterolobium